Phaenobezzia är ett släkte av tvåvingar. Phaenobezzia ingår i familjen svidknott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svidknott
Phaenobezzia